Алехандрија има више значења:

 Алехандрија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алехандрија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику